Пуговка — многозначный термин:

 Уменьшительное название пуговицы, а также пуговица малого размера.
 Пуговка — река в Кировской области.
 Пуговка — деталь гитары, предназначенная для крепления ремня.
 Коричневая пуговка — популярная советская песня.

Персоналии 
 Пуговка, Леонид Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шуйский, Иван Иванович Пуговка — русский государственный и военный деятель.

Вымышленные персонажи 
 Пуговка — героиня телесериала «Папины дочки» в исполнении Екатерины Старшовой.
 Пуговка — герой сказки «Путешествие в страну Оз».
 Пуговка — героиня сказки «Незнайка в Солнечном городе», модельер швейной фабрики.